Торреперохиль () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Лома. Занимает площадь 90.1 км². Население — 7516 человек (на 2010 год). Расстояние — 66 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Portal web de Torreperogil
 Torreperogil Rock&Blues Festival
 Historia de Torreperogil
 Festival de la Canción de Autor de Torreperogil
 Blog personal de los torreños María José y Antonio
 Blog de la Adoración Nocturna de Torreperogil

Муниципалитеты Хаэна